Николай Яковлевич Мерéжников (15 декабря 1929 — 20 сентября 2010) — российский поэт. Член Союза писателей.

Биография 
Родился в селе Мосино Пермского округа Уральской области (ныне — Октябрьский район Пермского края.

Окончив в 1948 году Красноуфимское педагогическое училище, работал учителем в г. Каменске-Уральском — сперва в начальной школе, а затем — в восьмилетней.

После окончания факультета журналистики Уральского госуниверситета им. А. М. Горького снова работал в школе.

В 1961 году в Каменск-Уральском воссоздает литобъединение при газете «Каменский рабочий», к тому времени распавшееся. Жизнь этого литобъединения продолжается и в наши дни, а многие из тех, кто составлял его костяк, стали членами Союза писателей.

Став сотрудником редакции журнала «Урал» и переехав в Свердловск в 1968 году, вскоре становится руководителем поэтического клуба имени Пилипенко. Этот клуб способствовал творческому росту многих молодых поэтов, среди которых упоминания заслуживают не только Б. Рыжий, А. Ильенков, А. Санников, но и другие: В. Капленко, Н. Разувакина, В. Тхоржевская, А. Кузин, В. Воротников.

В 1968 году был принят литсотрудником в редакцию журнала «Урал».

Автор нескольких сборников стихов для взрослых и детей, которые выходили в Средне-Уральском издательстве и в издательствах Москвы: «Современник», «Советская Россия», «Молодая гвардия», «Малыш».

Его стихи печатались в различных журналах, в том числе в «Урале», «Уральском следопыте», «Юности», «Огоньке», «Октябре», «Неве», «Звезде», «Мурзилке», «Веселых картинках», «Колобке».

В 2001 году стал редактором-составителем альманаха «Складчина», организованном при журнале «Урал». В 2009 г. альманах этот вышел в шестнадцатый раз. На его базе создано литобъединение «Петроглиф» (сейчас оно — при ДК ВИЗа). Главная задача «Складчины» — помочь творческому росту молодых поэтов и прозаиков — осуществляется в кропотливой работе по подготовке альманаха к изданию, а также на теоретических занятиях литобъединения. Страницы альманаха, особенно его последних выпусков, свидетельствуют о творческом росте его участников: Н. Ганебных, Н. Никитиной, П. Проскурякова, З. Лель и др. П. Проскуряков и Т. Мартьянова стали в 2009 году лауреатами литературных конкурсов. С лучшими стихами «Складчины» знакомил своих читателей и журнал «Урал» — под рубрикой «Складчина, Избранное».

Скончался 20 сентября 2010 года, похоронен на Михайловском кладбище Екатеринбурга.

Библиография 
 Подсолнух: Стихи. — Свердловск: Кн. изд-во, 1962. — 40 с.
 Отсюда начинается полет: Стихи/Худож. Г. Кетов. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. — 40 с., ил.
 Какой сегодня день?: Стихи [Для дошк. возраста/Худож. В. Коиашевич]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1965. — 15 с.
 Звездный гонец: Стихи [о В. И. Ленине]/Худож. С. Киприн. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1966. — 36 с., ил.
 Прописан на земле: Стихи. — М.: Сов. Россия, 1968. — 94 с.
 Лица: Стихи. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1969. — 100 с., портр.
 Неизменность: Стихи/Худож. Н. Казанцева. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1974. — 159 с., ил., портр.
 Земля отцов: Кн. лирики. — М.: Современник, 1975. — 110 с., портр. — Новинки «Современника»).
 Речные блюдца: [Стихи. Для мл. школ. возраста/Худож. Т. Иваницкая]. — М.: Сов. Россия, 1975. — 32 с., ил.
 Прибыль света: Стихи. — М.: Мол. гвардия, 1976. — 79 с., портр.
 День-денек: Стихи/Худож. И. А. Кудричев. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. — 190 с., портр.
 Радость: Стихи/Худож. Т. Соловьева. — М.: Малыш, 1980. — 16 с., ил.
 Даль окликает: Кн. стихов. — М.: Современник, 1980. — 95 с. (Новинки «Современника»).
 Час и век: Стихи. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. — 94 с.
 Циклы: Идущему из будущего к нам; Береза Грабаря.
 Всей чередою лет: Стихи. — Екатеринбург: Изд-во журнала «Урал». — 304 с.
 Ехала карета: Стихи для детей. — Екатеринбург: Изд-во журнала «Урал», 2008.

Премии 
Премия им. П. П. Бажова (2004)

Ссылки 
 

Родившиеся в Октябрьском районе (Пермский край)‎
Поэты СССР
Поэты России
Русские поэты
Лауреаты премии имени П. П. Бажова
Члены Союза писателей России
Выпускники Уральского государственного университета
Похороненные на Михайловском кладбище